La Nueva Unión kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Nueva Unión, San Carlos, 
 La Nueva Unión, El Mante, 
 La Nueva Unión, Chiapas, Benemérito de las Américas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar